Варико може да се отнася за:

 Мокрени, на гръцки от 1926 Варико, село в дем Суровичево, Гърция;
 Долно Караджово, на гръцки от 1927 Варико, село в дем Долна Джумая, Гърция.